Cames peut faire référence à :
CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, une institution africaine
Arbre à cames, dispositif mécanique

Voir aussi
came